Gate City település az Amerikai Egyesült Államok Virginia államában, .

Népesség
A település népességének változása:

További információk

Jegyzetek

Virginia megyeszékhelyei